Jesús Hernández (wielrenner), een voormalig Spaans wielrenner
 Jesús Hernández (violist), een Venezolaans violist
 Jesús Hernández (voetballer), een Mexicaans voetballer